

Sigle 
 MEX – Marconi Express

Codici 
 MEX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Città del Messico (Messico)
 MEX – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Messico
 MEX – codice ISO 3166-2:MX dello Stato del Messico (Messico)

Geografia

Svizzera 
 Mex – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Mex – ex comune ora frazione di Saint-Maurice, comune nel distretto di Saint-Maurice (Canton Vallese)